Eliminacje do Grand Prix 1996

Eliminacje kontynentalne

Eliminacje polskie

Półfinały

Ostrów Wielkopolski (1) 
 6 kwietnia 1995 r. (czwartek),  Ostrów Wielkopolski

Awans: 8+1 do Finału Polskiego

Kraków (2) 
 6 kwietnia 1995 r. (czwartek),  Kraków

Awans: 8+1 do Finału Polskiego

Finał Polski 
 12 kwietnia 1995 r. (środa),  Rawicz

Nominacja: 10 oraz dzikie karty dla Piotra Winiarza i Rafała Wilka

Rundy wstępne 
brak danych

Ćwierćfinały

Lublana (1) 
 7 maja 1995 r. (niedziela),  Lublana

Awans: 8+1 do półfinału kontynentalnego

Pfaffenhofen (2) 
 7 maja 1995 r. (niedziela),  Pfaffenhofen

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Toruń (3) 
 7 maja 1995 r. (niedziela),  Toruń

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Marmande (4) 
 7 maja 1995 r. (niedziela),  Marmande

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Półfinały

Lonigo (1) 
 10 czerwca 1995 r. (sobota),  Lonigo

Awans: 8+1 do Finału Kontynentalnego
Uwaga! Jan Holub zastąpił Piotra Winiarza, Stefano Spagnolo – Grigorija Charczenka

Mšeno (2) 
 11 czerwca 1995 r. (niedziela),  Mšeno

Awans: 8+1 do Finału Kontynentalnego
Uwaga! Franz Leitner zastąpił Olega Kurguskina, Martin Peterca – Petra Vandírka

Finał Kontynentalny 
 30 lipca 1995 r. (niedziela),  Miszkolc

Awans: 4 do Grand Prix Challenge

Eliminacje interkontynentalne

Eliminacje skandynawskie

Eliminacje szwedzkie

Półfinał: Eskilstuna (1) 
 7 maja 1995 r. (wtorek),  Eskilstuna

Awans: 8+1 do finału szwedzkiego
Uwaga! Fin Petri Kokko z licencją szwedzką

Półfinał: Västervik (2) 
 7 maja 1995 r. (wtorek),  Västervik

Awans: 8+1 do finału szwedzkiego
Uwaga! Norweg Einar Kyllingstad z licencją szwedzką

Finał szwedzki 
 23 maja 1995 r. (wtorek),  Vetlanda

Awans: 4 do finału skandynawskiego

Finał duński 

Awans: 4 do finału skandynawskiego

Finał skandynawski 
 11 czerwca 1996 r. (niedziela),  Brovst

Awans: 8 do Finału Interkontynentalnego

Eliminacje zamorskie

Finał Australijski 
 27 stycznia 1995 r. (piątek),  Gosford

Awans: 5 do finału zamorskiego
Uwaga! Craig Boyce po zawodach zrezygnował z dalszych eliminacji

Finał brytyjski 
 30 kwietnia 1995 r. (niedziela),  Coventry

Awans: 6 do finału zamorskiego
Uwaga! Andy Smith, Gary Havelock i Chris Louis po zawodach zrezygnowali z dalszych eliminacji

Finał zamorski 
 11 czerwca 1996 r. (niedziela),  Coventry

Awans: 8 do Finału Interkontynentalnego
Uwaga! Craig Watson miał zastąpić Stephena Daviesa, ale wybór wpadł na Ryana Sullivana

Finał Interkontynentalny 
 20 sierpnia 1995 r. (niedziela),  Elgane

Awans: 4 do Grand Prix Challenge
Uwaga! Kai Laukkanen zastąpił Petera Karlssona
Uwaga! Chris Manchester zastąpił Jasona Crumpa, który miał już wcześniej zapewniony awans do Grand Prix 1996 jako mistrz świata juniorów z roku 1995

Grand Prix Challenge 
 8 października 1995 r. (niedziela),  Lonigo

Awans: 6+2 do Grand Prix 1996
Uwaga: Brytyjczyk (Anglik) Marvyn Cox z licencją niemiecką

Zobacz też 
 Grand Prix 1995
 Grand Prix 1996

1996